Doret ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Doret (1866–1943), Schweizer Dirigent und Komponist
 Thomas Doret (* 1996), belgischer Schauspieler